Justesen ist der Familienname folgender Personen:

 Annelisa Justesen (* 1982), färöische Fußballspielerin
 Benjamin Justesen (* 1979), dänischer Mountainbike- und Straßenradrennfahrer